Анато́лий Андре́ев:
 Андреев, Анатолий — литературный псевдоним Павла Судоплатова (1907—1996).
 Андреев, Анатолий Александрович (1947—2003) — советский и российский писатель-фантаст.
 Андреев, Анатолий Анатольевич (1909—1977) — советский авиаконструктор.
 
 Андреев, Анатолий Евгеньевич (1916—2005) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Андреев, Анатолий Иосифович (1900—1973) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Андреев, Анатолий Константинович (1950 — ?) — советский футболист.
 Андреев, Анатолий Михайлович (1922—1968) — Герой Советского Союза.
 Андреев, Анатолий Николаевич (род. 1958) — белорусский филолог.